Бучинский — польская фамилия. Известные носители:

 Бучинский, Борис Иванович (1881—1971) — русский полковник, георгиевский кавалер.
 Бучинский, Владимир Степанович (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 Бучинский, Мелитон Осипович (1847—1903) — украинский фольклорист и этнограф.
 Бучинский, Николай Владимирович — Георгиевский кавалер; поручик; 27 января 1917 (посмертно).
 Бучинский, Пётр Николаевич (1852—1927) — выдающийся российский и украинский учёный-зоолог.
 Бучинский, Юлиан Юлианович (1876—1926) — Георгиевский кавалер; подполковник; 26 октября 1917.
 Бучинский, Ян — польский шляхтич, секретарь Лжедимитрия I.
 Бучинский-Яскольд, Александр — поэт 2-й половины XVII века.

См. также 
 Бучиньский, Винценты (1789—1853) — иезуит, польский богослов, католический священник, профессор философии.
 Бучинская, Наталия Любомировна (род. 1977) — певица, народная артистка Украины.